Wintonotitan – rodzaj dinozaura, bazalny zauropod z grupy Titanosauriformes. Zamieszkiwał on Australię w okresie kredowym, a dokładniej datuje się go na późny alb lub przełom cenomanu i turonu. Gatunek typowy W. wattsi został opisany w internetowym czasopiśmie PLoS ONE przez m.in. Hocknulla w roku 2009.

Nazwa 
Nazwa rodzajowa pochodzi od nazwy miasta Winton (które użyczyło jej też formacji, gdzie znaleziono szczątki) i słowa titan oznaczającego olbrzymów z mitologii greckiej, Tytanów.

Epitet gatunkowy jedynego gatunku honoruje Keitha Wattsa, który odnalazł typowego osobnika i przekazał go w 1974 Queensland Museum, gdzie do dziś znajdują się szczątki.

Budowa 
Był to wielki czworonożny roślinożerca. Jego długość szacuje się na 15-16 metrów, wysokość na 3 metry, a masę ciała na 10-15 ton.

Kości tego zwierzęcia były pneumatyczne, jednak kręgi ogonowe posiadały solidną budowę, występowało ich średnio 35. Na przednich z nich występowały proste kolce. Kości kończyny przedniej, zarówno kość ramieniowa, promieniowa jak i łokciowa, delikante. Kości przedramienia długie. Śródręcze długie, silnie zbudowane, przy czym jego kość II i III uległy wydłużeniu, V najkrótsza.

Systematyka 
Rodzaj został umieszczony w kladzie Titanosauriformes jako incertae sedis.

Kladogram na podstawie analizy Hocknulla i in.:

Występowanie 
Zwierzę zamieszkiwało tereny dzisiejszego Queensland (Australia) w samym końcu albu, około 100-98 milionów lt temu. Lokalizacja typowa to “Triangle Paddock” przy Elderslie Station, około 60 kilometrów na północny zachód od Winton.

Behawior i ekologia 
Zwierzę zajmowało prawdopodobnie niszę ekologiczną dzisiejszej żyrafy.

Przypisy 

Zauropody
Dinozaury kredy
Dinozaury Australii